In 1975 werd het 74ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 1 maart tot 17 augustus. São Paulo FC werd kampioen. Sinds 1972 bestond er geen degradatie of promotie naar de hoogste klasse. Saad, dat in 1974 en 1975 uitgenodigd werd om in de hoogste klasse te spelen moest na dit seizoen terug naar de tweede klasse.

Eindstand

Eerste fase

Tweede fase
Groep A

Groep B

Finaleronde

Finale

Finale

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista